Сан-Бенедетто () может означать:

 Сан-Бенедетто-Валь-ди-Самбро — коммуна в Италии, в регионе Эмилия-Романья, в провинции Болонья.
 Сан-Бенедетто-Бельбо — коммуна в Италии, в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.
 Сан-Бенедетто-деи-Марси — коммуна в Италии, в регионе Абруццо, в провинции Л’Акуила.
 Сан-Бенедетто-дель-Тронто — коммуна в Италии, в регионе Марке, в провинции Асколи-Пичено.
 Сан-Бенедетто-ин-Периллис — коммуна в Италии, в регионе Абруццо, в провинции Л’Акуила.
 Сан-Бенедетто-По — коммуна в Италии, в регионе Ломбардия, в провинции Мантуя.
 Сан-Бенедетто-Уллано — коммуна в Италии, в регионе Калабрия, в провинции Козенца